luteina – żółty barwnik organiczny
 luteina – potoczna nazwa progesteronu
 Luteina – lek zawierający syntetyczny progesteron